Наука:
 Наука — сфера діяльності людини, спрямована на отримання нових знань про навколишній світ.
 Наука — стадіон у місті Івано-Франківську.
 Наука — український науково-популярний канал про досягнення науки.
 Наука — видавництво наукової, науковопопулярної, художньої літератури (Вінниця, 1919—20). 
 Наука — російське (радянське) видавництво наукової літератури.
 Наука — проектований модуль Міжнародної космічної станції.
 Наука — стадіон у місті Москві.
 Наука — російське промислове підприємтсво.

Примітки